Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek E jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 E trolibusz (Tychy)